Apurito peut désigner :

Toponymes 
 Apurito : l'une des six paroisse civiles de la municipalité d'Achaguas dans l'État d'Apure ;
 Apurito : capitale de la paroisse civile d'Apurito dans la municipalité d'Achaguas dans l'État d'Apure.

Homonymie de toponyme